«Тандем» — название нескольких художественных фильмов:
 «Тандем» () — французский фильм режиссёра Патриса Леконта.
 «Тандем» () — индийский фильм режиссёра Мани Ратнама.